Soni ist der Familienname folgender Personen:

 Jayandra Soni (* 1947), indischer Indologe
 Karan Soni, indisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Rebecca Soni (* 1987), US-amerikanische Schwimmerin